ФК Торпедо Москва () је руски фудбалски клуб из Москве, који се тренутно такмичи у руској Првој дивизији другом рангу руског фудбала. Клуб је освојио 3 титуле шампиона Совјетског Савеза, 6 пута Куп Совјетског Савеза, и једном Куп Русије.

Име клуба кроз историју 
 АМО (1930-1932) - Клуб основан од стране „Московског аутомобилског друштва“ (Автомобильное московское общество)
 ЗИС (1933-1936) - „АМО“ мења назив у „Завод назван по Стаљину“ (Завод имени Сталина)
 Торпедо Москва (1936-1996)
 Торпедо Лужњики (1996-1998)
 Торпедо Москва (1998-данас)

Трофеји 
 Првенство Совјетског Савеза : 3
 1960, 1965, 1976
 Куп Совјетског Савеза : 6
 1949, 1952, 1960, 1968, 1972, 1986
 Куп Русије : 1
 1993

Торпедо у европским такмичењима

Познати играчи 
  Валентин Иванов
  Слава Метревели
  Едуард Стрелцов
  Игор Семшов
  Константин Зирјанов
  Ђорђе Јокић

Спољашње везе 
 Званични сајт клуба

Т
Спорт у Москви